One in a Million, Aaliyah amerikai énekesnő második albuma
One in a Million, Aaliyah második albumának címadó dala
One in a Million, Ne-Yo amerikai R&B-énekes, dalszerző dala
One in a Million (Guns N’ Roses)